Distretto di Dėlgėrhaan – distretto della provincia del Hėntij, in Mongolia
 Distretto di Dėlgėrhaan – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia